|-
| 176801 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176802 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176803 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176804 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176805 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176806 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176807 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176808 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176809 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176810 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176811 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176812 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176813 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176814 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176815 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176816 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176817 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176818 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176819 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176820 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176821 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176822 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176823 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176824 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176825 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176826 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176827 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176828 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176829 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176830 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176831 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176832 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176833 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176834 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176835 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176836 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176837 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176838 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176839 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176840 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176841 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176842 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176843 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176844 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176845 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176846 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176847 - || || 7 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176848 - || || 7 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176849 - || || 6 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176850 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176851 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176852 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176853 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176854 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176855 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176856 - || || 10 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176857 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176858 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176859 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176860 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176861 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176862 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176863 - || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176864 - || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176865 - || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176866 - || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 176867 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 176868 - || || 15 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176869 - || 2002 UH || 18 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176870 - || || 27 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176871 - || || 29 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176872 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176873 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176874 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176875 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176876 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176877 - || || 31 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176878 - || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176879 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176880 - || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176881 - || || 30 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176882 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176883 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176884 - || || 29 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 176885 - || || 16 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176886 - || 2002 VG || 1 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176887 - || 2002 VL || 1 de novembre de 2002 || Pla D'Arguines || Pla D'Arguines
|-
| 176888 - || || 5 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176889 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176890 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176891 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176892 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176893 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176894 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176895 - || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176896 - || || 4 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176897 - || || 6 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176898 - || || 6 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176899 - || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176900 - || || 6 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
|}

6